Deutsche Kanzlei war die Bezeichnung von in deutscher Sprache geführter Verwaltungsinstanzen in Großbritannien und Dänemark:
 Deutsche Kanzlei (London)
 Deutsche Kanzlei (Kopenhagen)